

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Bukówka – część miasta Kielce
 Bukówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Lubawka 
 Bukówka – część wsi Szczawa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Bukówka – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk 
 Bukówka – osada leśna w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Bukówka – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Bukówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

Inne 
 Bukówka – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych, w Kotlinie Kłodzkiej na Wzgórzach Rogówki
 Bukówka – wzniesienie we Wzgórzach Tynieckich w Krakowie
 Bukówka – zbiornik zaporowy w woj. dolnośląskim pow. kamiennogórskim gm. Lubawka 
 Bukówka – rzeka, dopływ Noteci